Gundbo kan syfta på:

 Gundbo, Hedesunda – en by i Hedesunda socken, Gävle kommun
 Gundbo, Östervåla – en by i Östervåla socken, Heby kommun